Een verkeersweg:
A348 (Groot-Brittannië)
A348 (Nederland), zie Provinciale weg 348